ZP est un code qui peut désigner :
 ZP,  ;
 PL-ZP, Voïvodie de Poméranie occidentale, selon la norme ISO 3166-2:PL pour la Pologne.

ZP est un sigle qui peut désigner :
 Zone de Police en Belgique ;
 José Luis Rodríguez Zapatero, président du Gouvernement espagnol, connu comme ZP dû au slogan «Zapatero Presidente» employé dans les élections générales de 2004.

Zp est un symbole qui peut désigner :
 Nombre p-adique (), anneau des nombres p-adiques.